Кючу́к-Кайнарджи́йский мир () — мирный договор между Российской и Османской империями, заключённый  «в лагере при деревне Кючук-Кайнарджи» (ныне Болгария); завершил Первую турецкую войну императрицы Екатерины II.

Значение документа и последствия 
В договоре были подтверждены некоторые территориальные завоевания России, достигнутые в ходе войны: к Российской империи перешли город Азов, степные земли между Южным Бугом и Днепром (восточный Едисан), включая крепость Кинбурн. Договор отменял все предыдущие договоры между Османской и Российской империями, кроме Константинопольского договора 1700 года. Признана на вечные времена независимость Крымского ханства и невмешательство в его дела как России, так и Турции, а также переход во владение Российской империи города Керчи и близлежащей крепости Ени-Кале, что повторяет условия Карасубазарского мирного договора 1772 года между Российской империей и Крымским ханством. Русским кораблям разрешался свободный проход по Босфору и Дарданеллам, а также по р. Дунай. Русская армия оставила занятые в ходе войны территории Бессарабии, Княжества Валахии и Молдавского княжества, которые были возвращены в состав Османской империи.

Договор был дополнен в 1779 году Айналы-Кавакской конвенцией, объявленной частью Кючук-Кайнарджийского договора; в этой конвенции была подтверждена независимость Крымского ханства и вывод российских войск с его территории.

В 1783 году статьи договоров, касающиеся независимости Крыма, были аннулированы — Крымское ханство было присоединено к Российской империи; 28 декабря 1783 года Россия и Турция подписали «Акт о мире, торговле и границах обоих государств», которым отменялась статья (артикул) 3 Кючук-Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского ханства.

Значение 

Этим мирным договором ознаменован важнейший момент, с которого начинается постепенное ослабление Османской империи и одновременно с этим возрастание влияния России на Балканском полуострове.

Именно договор 1774 года начал процесс присоединения к Российской империи территории Северного Причерноморья, Кубани и причерноморских областей Грузии, завершившийся в 1810-х годах с присоединением Бессарабии и завоеванием западной Грузии.

Османская империя затягивала ратификацию договора, стараясь добиться пересмотра условий, касающихся в первую очередь Молдавии и Мунтении. В этом её поддерживали европейские державы, обеспокоенные усилением влияния России в дунайских княжествах.

В результате подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора усилилось национально-освободительное движение населения дунайских княжеств. Последовал ряд обращений от властей княжеств к России с призывами о контроле России за выполнением Османской империей взятых на себя обязательств и о поддержке их стремления к расширению автономии.

Условия мира 
 Провозглашена независимость Крымского ханства (ногайцев и др. народов) как от Османской империи (при сохранении их в ве́дении султана по делам вероисповедания), так и от России;
и тем самым, Едисанская ногайская орда, Джембойлукская и Едишкульские орды получили независимость.
 По свидетельству британского посла , крымские татары демонстративно отказались принять независимость (от Османской империи) и отправили в Стамбул депутацию с уверением остаться вассалами Порты в том же статусе, что и ранее. Тем самым было нанесено оскорбление Её Императорскому Величеству Государыне Императрице, даровавшей крымцам независимость;
 Россия передаёт «татарской нации» города и земли, отвоёванные ею в Крыму и на Кубани, а также земли между Южным Бугом и Днестром до польской границы и территорию, ограниченную, с одной стороны, реками Бердою и Конскими водами и, с другой стороны, Днепром;
 Россия присоединяет первые земли в Крыму — город Керчь и крепость Еникале, удерживая за собой ранее завоёванные форпосты на Чёрном море — Азов и Кинбурн, а также земли между Южным Бугом и Днепром;
 крепость Очаков и её уезд остаются во владении Турции;
 русские торговые корабли в турецких водах получают те же привилегии, что и французские и английские;
 за Россией признаётся право защиты и покровительства христиан в Дунайских княжествах;
 Россия получает право иметь свой флот на Чёрном море и право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.
 Турция обязывалась уплатить России 7,5 млн пиастров (4,5 млн руб.) контрибуции.

Айналы-Кавакская конвенция 1779 года 
Воспользовавшись ситуацией, Россия подняла вопрос о статусе Молдавского княжества, и в марте 1779 года была принята Айналы-Кавакская конвенция, объявленная частью Кючук-Кайнарджийского договора.

Эта конвенция подтверждала юридическую силу уступок со стороны Османской империи и перечисляла её обязательства перед Молдавией. В частности, княжеству были возвращены  присоединённых к турецким райям. Молдавские представители в Константинополе получили дипломатическую неприкосновенность. Порта обещала не покушаться на свободу христианского вероисповедания. Условия договора не могли быть отменены султаном или его преемниками.

Мирный договор предусматривал и учреждение российского консульства. Генеральное консульство в Молдавии, Мунтении и Бессарабии было учреждено в декабре 1779 года с резиденцией в Бухаресте. Однако фактически консульство начало работу только 1782 году из-за противодействия Порты и ряда западных стран. Османское руководство с целью помешать работе русского консула позволило в 1783 году открыть австрийское, а в 1786 году и прусское консульство. Однако это только способствовало усилению самостоятельности во внешней политике Молдавского княжества.

28 декабря 1783 года было подписано ещё одно соглашение между Россией и Портой, согласно которому последняя снова обязалась в точности выполнять положения Кючук-Кайнарджийского мирного договора, а также Айналы-Кавакской конвенции. Позднее был уточнён порядок назначения и смещения господарей Молдавского княжества, размер и порядок взимания дани и т. п.

Подписание Кючук-Кайнарджийского договора и последующих соглашений ослабило влияние Османской империи на Балканах и послужило расширению русско-молдавских политических связей.

Награждение Румянцева 
10 июля 1775 года императрица Екатерина II пожаловала графу П. А. Румянцеву наименование Задунайского, грамоту с описанием его побед, фельдмаршальский жезл, лавровый и масличный венки, украшенные алмазами, и такой же крест и звезду ордена Андрея Первозванного; подарила деревню в Белоруссии в  душ,  рублей из кабинета на построение дома, серебряный сервиз и картины для убранства комнат.

См. также 
 Медаль «В память Кючук-Кайнарджийского мира»

Примечания

Источники 
 Слово на заключение мира России с Оттоманскою Портою в 1774 году // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Рос. Архив, 1994.
 
 Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 368 с.
 
 Якушев М. М. «Разгромленная Турция лежала у ног Российской монархии…» Кючук-Кайнарджийский договор 1774 года. // Военно-исторический журнал. — 2021. — № 8. — С.42—49.
 Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией. 10(21).07.1774. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Ссылки 

 Кючук-Кайнарджийский мирный договор 10 июля 1774 года
 

Русско-турецкая война (1768—1774)
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Османской империи
Мирные договоры XVIII века
1774
История Молдавии
Екатерина II
1774 год
Договоры по алфавиту
Июль 1774 года
1774 год в Крыму